ВНК — Водонафтовий контакт
 ВНК — Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією